Lasse Nielsen (ur. 1950) – duński reżyser i scenarzysta filmowy
 Lasse Nielsen (ur. 1987) – duński piłkarz, obrońca, zawodnik m.in. Lecha Poznań
 Lasse Nielsen (ur. 1988) – duński piłkarz, obrońca, zawodnik m.in. NEC Nijmegen, reprezentant Danii